Рунное — название населённых пунктов в России:

 Рунное — село в Сакском районе Крыма.
 Рунное — поселок в Шелковском районе Чечни.